Observatorio es una de las estaciones que forman parte del Metro de la Ciudad de México, es la terminal poniente de la Línea 1 y será la futura correspondencia de la Línea 12, siendo la futura terminal de esta última. Se ubica al poniente de la Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón.

Información general 

Su nombre se debe a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocó un observatorio astronómico en la cima de una colina cerca de la estación del Metro, en un palacio colonial que anteriormente pertenecía al Arzobispado de México. Su logotipo representa un domo estilizado de un observatorio astronómico.

Desde hace más de 30 años, Observatorio está proyectada para convertirse en una de correspondencia. El proyecto Original de la Línea 9 del Metro contemplaba ser una línea tipo exprés con el fin de desahogar a Línea 1 del Metro, que desde su inauguración en 1969, tuvo una afluencia importante. 

Después de la Inauguración de la Línea 9, se comenzó a mostrar la lista de estaciones, pictogramas y destinos, que indicaban que Observatorio era una de las terminales de la Línea 9 y que a su vez hacia correspondencia por tercera vez con la Línea 1 del Metro. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca fue construida la estación Observatorio de la Línea 9, llegando solamente a Tacubaya con la esperanza de que en un futuro se contemple el tramo restante de la Línea 9 hacia esta estación, la cual haría en un futuro correspondencia con la Línea 1 y Línea 12 del Metro.

Observatorio es la única estación en toda la línea que no está subterránea, está ubicada en una trinchera justo a la boca del túnel que conduce al resto de la línea.

Futuro 
Forma parte de una ampliación de dicha línea que conectará las estaciones Mixcoac y Observatorio. La estación se ubicará en la colonia Acueducto de la alcaldía Álvaro Obregón.

En diciembre de 2012 se anunció la expansión de la Línea 12 para conectarla con la Línea 1 y la Línea 9 en la estación Observatorio. Como parte del proyecto se construirían dos nuevas estaciones de paso y la terminal Observatorio, donde tendrá correspondencia (tras más de 30 años de espera) con la Línea 1 del Metro. Su construcción empezó en marzo de 2016.

Afluencia 
En 2021, Observatorio se convirtió en la 8° estación más utilizada de la red, al registrar una afluencia de 33,366 pasajeros que utilizaron esta estación a diario.

Así se ha visto la afluencia de la estación en los últimos 10 años:

Conectividad

Salidas 

 Al Norte: Calzada Minas de Arena, colonia Acueducto.
 Al Sur: Avenida Río Tacubaya, colonia Real del Monte.

Conexiones 

Existen conexiones con las estaciones y paradas de diversos sistemas de transporte:

 La estación cuenta con un CETRAM.
 Al lado de la estación se ubica la Terminal Central de Autobuses del Poniente.
En un futuro será conectado al Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México
 En un futuro será conectado a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México
 En un futuro será conectada a la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México

Lugares de interés 
 Terminal Central de Autobuses del Poniente
 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4
 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4
 Servicio Meteorológico Nacional de México
 Centro Médico ABC

Véase también 
 Línea 1 del Metro de la Ciudad de México
 Línea 12 del Metro de la Ciudad de México

Referencias 

Estaciones de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México
Estaciones de Metro de México inauguradas en 1972
Álvaro Obregón (Ciudad de México)